Schwarzenbach kan syfta på:

Geografi

Tjeckien 

 Černava, ort, Karlovy Vary,

Schweiz 

 Schwarzenbach, Luzern, ort i kommunen Beromünster,

Tyskland 

 Schwarzenbach an der Saale – stad, Bayern, Oberfranken, 
 Schwarzenbach, Oberpfalz – en kommun i Bayern, Oberpfalz, 
 Schwarzenbach am Wald – en kommun i Oberfranken, Bayern, Tyskland

Österrike 

 Schwarzenbach (kommun), Niederösterreich, Politischer Bezirk Wiener Neustadt,